Штык (от  — «колющий удар, укол»).
 Штык — холодное колющее оружие.
 Штык — в начале XX века слово использовалось как синекдоха в смысле «боец в пехоте», например, «…после боя в полку в строю осталось только чуть более 200 штыков» (в кавалерии при этом говорили — «сабля»).
 Штык-юнкер в XVIII веке — младший офицерский чин в артиллерии.
 «Штыки» — памятник защитникам Москвы.
 Штык — просторечное название лотка штыковой лопаты, применяемое при указании глубины копания слоя грунта («на штык», «на половину (пол) штыка» и так далее).
 «Штык» — нелегальная газета социал-демократической организации «Латышского края» (1907—1908).
 «Штык» — юмористический, сатирический и литературный журнал, Санкт-Петербург (1906).
 Штык — слиток золота, серебра, меди или свинца в виде продолговатого бруска.
 Штык (от , стек — «узел») — класс узлов, завязываемых исключительно на опоре или тросе.
 Полуштык — элемент узла, перекрещивающийся обнос верёвкой предмета.
 Простой полуштык — морской узел.
 Простой штык — морской узел.
 Простой штык со шлагом — морской узел.
 Рыбацкий штык — морской узел.
 Мачтовый штык — морской узел.
 Обратный штык — морской узел.
 Задвижной штык — морской узел.
 Верблюжий штык — морской узел.
 Штык с обносом — морской узел.
 Коечный штык — морской узел.
 Удавка с полуштыками — морской узел.
 Сезнёвочный штык — морской узел.
 Штык болт — морская тонкая снасть, прикрепляемая затяжной петлёй к кренгельсу паруса.

Примечания